Ocean Diamond Mining